Kinasewich ist der Familienname folgender Personen: 

 Ray Kinasewich (* 1933), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Ryan Kinasewich (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler